Vaudreuil steht für:
 Pierre de Rigaud de Vaudreuil
 Louis-Philippe de Vaudreuil (1724–1802), zweithöchster Kommandant der französischen Marine im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg

als Namensbestandteil kanadischer Kommunen:
 Terrasse-Vaudreuil, Gemeinde in der Verwaltungsregion Montérégie, Provinz Québec
 Vaudreuil-Dorion, Stadt in der Verwaltungsregion Montérégie, Provinz Québec
 Vaudreuil-Soulanges, regionale Grafschaftsgemeinde in der Verwaltungsregion Montérégie, Provinz Québec

Le Vaudreuil steht für:
 Le Vaudreuil, Gemeinde im Département Eure, Region Normandie, Frankreich